Le qualificazioni del singolare dello Shanghai Rolex Masters 2016 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Michail Južnyj (qualificato)
  Kyle Edmund (qualificato)
  Karen Chačanov (primo turno)
  Taylor Fritz (qualificato)
  Lu Yen-hsun (ultimo turno)
  Adrian Mannarino (primo turno)
  Thomaz Bellucci (ultimo turno)

  John Millman (ultimo turno)
  Diego Schwartzman (primo turno)
  Dušan Lajović (ultimo turno)
  Íñigo Cervantes (ultimo turno)
  Lukáš Rosol (qualificato)
  Michail Kukuškin (primo turno)
  Yūichi Sugita (qualificato)

Qualificati 

  Michail Južnyj
  Kyle Edmund
  Miša Zverev
  Taylor Fritz

  Yūichi Sugita
  Vasek Pospisil
  Lukáš Rosol

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Masters 2016
ATP World Tour 2016